Microclava är ett släkte av svampar. Microclava ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Microclava